Kairos е дванадесети студиен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 24 юни 2011 г. от Nuclear Blast.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас
 Жан Долабела – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2011 година
Албуми на Сепултура